Poncelet je příjmení francouzského původu:

 Albert Poncelet (1861–1912) – historik
 Christian Poncelet (1928–2020) – francouzský politik
 Jean-Pol Poncelet (* 1950) – belgický politik
 Jean-Victor Poncelet (1788–1867) – francouzský inženýr a matematik
 Jules Poncelet (1869–1952) – belgický politik

selenografie
 Poncelet (kráter) – měsíční kráter pojmenovaný po Jean-Victoru Ponceletovi

Francouzská příjmení